Cartens ist der Name von

 Daan Cartens (* 1958), auch: Daniël Urbanus Gerardus Cartens und Pauline van Santen (Pseudonym), niederländischer Schriftsteller